Leo III kan syfta på:

 Leo III (bysantinsk kejsare) (680-741), bysantinsk kejsare 717-741
 Leo III (påve) (-816), påve 795-816